È stata la prima edizione del torneo e la coppia formata da Irina-Camelia Begu e María Irigoyen ha sconfitto in finale Johanna Larsson e Chanelle Scheepers con il punteggio di 6-2, 6-0.

Teste di serie 

  Barbora Záhlavová-Strýcová /  Klára Zakopalová (semifinale)
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (primo turno)

  Tímea Babos /  Jarmila Gajdošová (quarti di finale)  
  Iryna Burjačok /  Katarzyna Piter (primo turno)

Wildcard 

  Maria Fernanda Alves /  Beatriz Haddad Maia (primo turno)

  Paula Cristina Gonçalves /  Laura Pigossi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rio Open 2014
WTA Tour 2014